Zaczarowana wyspa – siedemnasty album zespołu Akcent, wydany 12 marca 2019 roku przez firmę fonograficzną Green Star. Znalazło się na nim 12 utworów, w tym takie przeboje jak: „Moja gitara” w duecie z grupą Lider, „Czekam na ciebie”, „Wakacyjne cuda”, „Ja gnam przed siebie” czy „Zaczarowana wyspa”.

Lista utworów 
 „Ostatni list”
 „Ja gnam przed siebie”
 „Prawdziwa miłość to ty”
 „Czekam na ciebie”
 „Teraz już wiem (Nam nie mogło udać się)”
 „Moja gitara” (oraz Lider)
 „Tańcząca w deszczu”
 „Szczęśliwa gwiazda”
 „Taką cię wyśniłem”
 „Wakacyjne cuda”
 „Ostatni klaps”
 „Zaczarowana wyspa”

Skład zespołu 
 Zenon Martyniuk
 Ryszard Warot

Albumy Akcent (polskiego zespołu muzycznego)
Albumy muzyczne wydane w roku 2019
Albumy Green Star